Аудио може да се отнася някое от следните понятия.

Значения

Звук 
 звук, електрическа или друга форма на представяне на звука
 цифрово аудио, форма на звука, която се разработва или съхранява на компютри или други вид цифрова електроника
 аудио, звуковото съдържание при издателските медии

Музика 
 „Аудио“, американска R & B група от 5 братя, известни в миналото като TNT Boyz и като B5.
 „Аудио“, албум от Blue Man Group
 „Аудио“, списание, публикувано от 1947 до 2000 г.

HTML аудио таг 
 , HTML елемент, вижте HTML5 Audio

Вижте също 
 Аудио кодиране
 Акустика
 Аудио сигнал
 Аудио файл формат
 Аудио честотно възпроизвеждане

Външни препратки 
 История на списание Аудио (английски)

Звук